Localidades nos Estados Unidos
 Covington (Geórgia)
 Covington (Indiana)
 Covington (Kentucky)
 Covington (Luisiana)
 Covington (Ohio)
 Covington (Oklahoma)
 Covington (Tennessee)
 Covington (Texas)
 Covington (Virgínia)
 Covington (Washington)

Outros
5424 Covington, asteroide

Desambiguações de topônimos